Rassylnaja (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Rassylnaja (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol